Denkmalzone Hauptstraße bezeichnet:

 Denkmalzone Hauptstraße (Balesfeld)
 Denkmalzone Hauptstraße (Gindorf)